«Сиби́рь» — литературный журнал, выходящий в Иркутске. Полное название — журнал писателей России «Сибирь».

История 
Основан в 1930 году, первый номер вышел в 1931 году. Первоначально назывался «Будущая Сибирь» (1931—1935), затем — «Новая Сибирь» (1936—1957), «Ангара» (1958—1970) и более 48 лет — «Сибирь» (с 1971). В журнале публикуется проза, поэзия, краеведение, критика, публицистика.

На 1 июня 2017 года издано 363 номера журнала.

Главным редактором журнала является иркутский прозаик Александр Донских.  Учредитель — Союз писателей России. Журнал выходит при финансовой поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области.

Ответственные и главные редакторы 

 Басов М. М. — 1931—1936
 Молчанов-Сибирский И. И. — 1937
 Мольво В. — 1938
 нет данных об ответственном редакторе, указан лишь состав редколлегии — 1939—1957
 Таурин Ф. Н. — 1958—1963
 Сергеев М. Д. — 1964—1967
 Самсонов Ю. С. — 1967—1969
 Шастин А. М. — 1969—1970
 Николаев Г. Ф. — 1971—1974
 Лапин Б. Ф. — 1974—1979
 Гурулёв А. С. — 1980—1983
 Филиппов Р. В. — 1984—1986
 Козлов В. В. — 1986—2012
 Лаптев А. К. — с 2012
 Донских А. С.

Совет журнала 
 Аксаментов Г. В.
 Антипин А. А.
 Байбородин А. Г.
 Баранов Ю. И.
 Воронов В. В.
 Козлов И. И.
 Михеева Р. Г.
 Попова М. П.
 Сальников А. И.
 Шегебаева С. В.

Авторы 
В «Будущей Сибири», «Новой Сибири», «Ангаре», «Сибири» в разное время публиковались Андрей Антипин, Виктор Астафьев, Анатолий Байбородин, Ким Балков, Василий Белов, Александр Вампилов, Геннадий Гайда, Максим Горький, Алексей Зверев, Виктор Киселёв, Василий Козлов, Леонид Красовский, Владимир Крупин, Борис Лапин, Павел Маляревский, Георгий Марков, Геннадий Машкин, Иван Молчанов-Сибирский, Иван Новокшонов, Евгений Носов, Вильям Озолин, Михаил Ошаров, Валентин Распутин, Моисей Рыбаков, Константин Седых, Владимир Скиф, Василий Стародумов, Аркадий и Борис Стругацкие, Евгений Суворов, Василий Шукшин.

Наиболее известные опубликованные произведения 
 Георгий Марков — «Строговы» (1938—1941).
 Константин Седых — «Даурия» (1939).
 Павел Маляревский — «Канун грозы» (1949).
 Алексей Зверев — «Далеко в стране Иркутской» (1960).
 Иван Новокшонов — «Потомок Чингисхана» (1965).
 Валентин Распутин — «Деньги для Марии» (1967, 2017).
 Александр Вампилов — «Старший сын» (под названием «Предместье») (1968).
 Аркадий и Борис Стругацкие — «Сказка о Тройке» (1969).
 Александр Вампилов — «Двадцать минут с ангелом» (пьеса из «Провинциальных анекдотов») (1970).
 Александр Вампилов — «Утиная охота» (1970).
 Александр Вампилов — «Прошлым летом в Чулимске» (1972).
 Валентин Распутин — «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003).

Награды 
 Лауреат Премии губернатора Иркутской области (2006),
 Дипломант Всероссийской литературной Премии «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова (2009).

Примечания

Литература 
 Горький М. Приветствие «Будущей Сибири» // Будущая Сибирь. — 1931. — № 1. — С. 3—55.
 М. Г. «Ангара» // Литературная Сибирь / Составитель Трушкин В. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1971. — С. 239—242.
 Татур И. «Новая Сибирь» // Литературная Сибирь / Составитель Трушкин В. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1971. — С. 208—212.
 Трушкин В. Возникновение журнала «Будущая Сибирь» // Трушкин В. Литературный Иркутск. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1981. — C. 112—130.

Ссылки 
 Журнал «Сибирь» (электронная версия) на сайте Литературная карта Иркутской области
 Иркутской писательской организации и журналу «Сибирь» исполняется 75 лет.
 Иркутская писательская организация и журнал «Сибирь» отмечают 80-летие на сайте Прибайкалье
  Как перекрыли «Ангару» или Иркутская глава «Сказки о Тройке» Братьев Стругацких.
 Под обложкой «Сибири». Литературный журнал отмечает своё 80-летие. // Восточно-Сибирская правда. — 2011. — 15 марта.
 Иркутские писатели на страницах журналов «Сибирь» и «Сибирские огни» 2013 года: краткий обзор

Журналы СССР
Литературные журналы России
Средства массовой информации Иркутска
Средства массовой информации Иркутской области